Cleef ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred van Cleef (* 1954), niederländischer Journalist und Schriftsteller
 Jan van Cleef (1646–1716), niederländischer Maler
 Joost van Cleef (1485–1540), niederländischer Maler (CE), siehe Joos van Cleve
 Martin van Cleef (1520–1570), niederländischer Maler (CE), siehe Martin van Cleve
 Lee Van Cleef (1925–1989), US-amerikanischer Film- und Fernsehschauspieler